Tenisový turnaj ATP Atlanta Tennis Championships 2010 se konal ve dnech 19. – 25. července v americkém Indianapolis venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 600 000 USD.

Mužská dvouhra

Nasazení hráčů 
{| class="wikitable"
!Tenista (kolo vyřazení)
!Stát
!Žebř. ATP
!Nasazení
|-
| Andy Roddick (semifinále)
|  USA
| 9
| 1
|-
| John Isner (finále)
|  USA
| 18
| 2
|-
| Lleyton Hewitt (2. kolo)
|  Austrálie
| 31
| 3
|-
| Horacio Zeballos (2, kolo)
|  Argentina
| 43
| 4
|-
| Janko Tipsarević (1. kolo)
|  Srbsko
| 46
| 5
|-
| Mardy Fish (vítěz)
|  USA
| 49
| 6
|-
| Xavier Malisse (čtvrtfinále)
|  Belgie
| 58
| 7
|-
| Benjamin Becker (1. kolo)
|  Německo
| 67
| 8

|-
|}
 Nasazení dle žebříčku ATP z 12. července 2010.

 Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráči obdrželi do soutěže divokou kartu od pořadatelů:
  Andy Roddick
  James Ward
  Donald Young

Následující hráči se probojovali do soutěže z kvalifikace:
  Igor Kunicyn
  Nick Lindahl
  Gilles Müller
  Ryan Sweeting

 Pavouk 
 Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

| RD1-seed1=1/WC
| RD1-team1= Andy Roddick
| RD1-score1-1=65
| RD1-score1-2=3
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=6
| RD1-team2= Mardy Fish
| RD1-score2-1=7
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Kevin Anderson
| RD1-score3-1=3
| RD1-score3-2=7
| RD1-score3-3=3
| RD1-seed4=2
| RD1-team4= John Isner
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=67
| RD1-score4-3=6

| RD2-seed1=6
| RD2-team1= Mardy Fish
| RD2-score1-1=4
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3=7
| RD2-seed2=2
| RD2-team2= John Isner
| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2=4
| RD2-score2-3=64
}}

 Horní polovina 

 Mužská čtyřhra 
 Nasazení 
  Colin Fleming /  Ken Skupski (1. kolo)
  Jean-Julien Rojer /  Horacio Zeballos (1. kolo)
  Santiago González /  Travis Rettenmaier (1. kolo)
  Ross Hutchins /  Jordan Kerr ''(1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference 
 Pavouk mužské dvouhry
 Pavouk kvalifikace mužské dvouhry
 Pavouk mužské čtyřhry

Externí odkazy 

 Oficiální web

ATP World Tour 2010
Atlanta Open
Tenis v USA v roce 2010